Mikołajówka bezeichnet Dörfer in Polen:
 Mikołajówka (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki, Woiwodschaft Podlachien
 Mikołajówka (Urzędów), Dorf der Gmina Urzędów, Woiwodschaft Lublin